Антонелла Серра-Дзанетти (, ; родилась 25 июля 1980 года, Модена, Италия) — итальянская теннисистка; победительница двух турниров WTA в парном разряде.

Общая биография 
Отец Генриеты — Алессандро по профессии банкир; мать — Арианна — учитель истории искусств; старшая сестра — Адриана также профессионально играла в теннис; ещё есть старший брат — Андреа и младшая сестра — Алессия.

Начала играть в теннис в семь лет. Любимое покрытие — хард.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы турниров WTA в парном разряде (2)

Победы (2)

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Италии